Gromada Białka steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Białka (Powiat Lubelski)
 Gromada Białka (Powiat Nowotarski)
 Gromada Białka (Powiat Radzyński)
 Gromada Białka (Powiat Rzeszowski)